Castell de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat.
 Castell de Corbera (Ribera Baixa), a la Ribera Baixa.
 Castell de Corbera (Rosselló), a Catalunya Nord.